Эйзеле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эйзеле, Ганс (1913—1967) — гауптштурмфюрер СС, врач концлагерей Дахау и Бухенвальд.
 Эйзеле, Джон (18 января 1884, Ньюарк, Нью-Джерси — 30 марта 1933) — американский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

См. также 
 Обрушение трибуны на стадионе «Эйзель»